Nesterenko ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Nesterenko (1933–2022), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jewgeni Jewgenjewitsch Nesterenko (1938–2021), russischer Opernsänger (Bass)
 Julia Nesterenko (* 1979), weißrussische Sprinterin, siehe Julija Neszjarenka
 Juri Walentinowitsch Nesterenko (* 1946), russischer Mathematiker
 Lada Nesterenko (* 1976), ukrainische Skilangläuferin
 Mykyta Nesterenko (* 1991), ukrainischer Diskuswerfer
 Nikita Nesterenko (* 2001), US-amerikanischer Eishockeyspieler